In 1947/48 werd het eerste kampioenschap gespeeld van de Oberliga West, een van de vijf hoogste klassen in het West-Duitse voetbal. Borussia Dortmund werd kampioen en Sportfreunde Katernberg vicekampioen. Beide clubs plaatsten zich voor de eindronde om de Duitse landstitel. Katernberg verloor van Eintracht Braunschweig, terwijl Dortmund Werder Bremen versloeg en dan verloor van St. Pauli.

Eindstand

Degradatie play-off
 Heen

 Terug

 Derde wedstrijd

 Vierde wedstrijd

Externe links
 Euroleagues

Duits competitievoetbal 1947/48
Oberliga West